Слобода () — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 68 человек. Почтовый индекс — 32610. Телефонный код — 3847. Занимает площадь 0,377 км². Код КОАТУУ — 6821587403.

Местный совет 
32610, Хмельницкая обл., Новоушицкий р-н, с. Глебов

Примечания

Ссылки 
 Слобода на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Новоушицкого района